Лабе́тс-Биске́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Пеи-де-Бидаш, Амикюз и Остибар. Округ коммуны — Байонна.

Код INSEE коммуны — 64294.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к юго-западу от Парижа, в 170 км южнее Бордо, в 60 км к западу от По.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 154 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 87 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 62 были экономически активными, 25 — неактивными (показатель активности — 71,3 %, в 1999 году было 63,7 %). Из 62 активных жителей работали 58 человек (35 мужчин и 23 женщины), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 25 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Успения Божьей Матери (1771 год)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи